Harth (Büren) - plaats in Noordrijn-Westfalen
 Harth-Pöllnitz - plaats in Thüringen

 Erich Harth - Oostenrijks-Amerikaans hoogleraar fysica